A Rádio Diário AM é uma estação de rádio brasileira com sede em Carazinho, RS que faz parte do Grupo Diário da Manhã e opera na freqüência 780 kHz AM. Transmite programação jornalística, popular e esportes, cobrindo a Dupla Gre-Nal com equipe própria.  A programação da emissora é voltada para a comunidade regional.

Além da rádio, o Grupo Diário da Manhã possui em Carazinho o Jornal Diário da Manhã de Carazinho o qual foi fundado em 1980 por Dyógenes Martins Pinto e foi o primeiro jornal diário da região do Alto Jacuí. Com circulação regional, o jornal chega diariamente a dezenas de milhares de leitores. Se destaca por suas coberturas especiais em eventos, como a Expodireto Cotrijal, realizada em Não-Me-Toque.

O Grupo Diário da Manhã

O Grupo de Jornais e Rádios Diário da Manhã consolidou ao longo de oito décadas de existência uma grande marca alicerçada na credibilidade e qualidade do seu conteúdo editorial, tornando-se uma das mais respeitadas empresas de comunicação do interior do Rio Grande do Sul. Esse perfil se sustenta numa invejável infraestrutura física e na dedicação dos colaboradores que tornam os seis veículos do grupo, referência de organização jornalística comprometida com o desenvolvimento socioeconômico da vasta região geográfica abrangida por suas unidades.

Fundado em 1935 por Túlio Fontoura, o jornal Diário da Manhã de Passo Fundo, pioneiro do grupo, se expandiu se transformando em um importante complexo de comunicação por conta de sucessivos investimentos em equipamentos e qualificação profissional. Hoje, o Grupo de Jornais e Rádios Diário da Manhã está presente em duas grandes regiões do Estado. A região do Planalto Médio está inserida na área de cobertura de três veículos do grupo: o Jornal Diário da Manhã de Passo Fundo, a Diário AM 570 e a Diário FM. As regiões do Alto Jacuí e Produção contam com a cobertura do Jornal Diário da Manhã de Carazinho e da Rádio Diário AM 780. Além dos cinco veículos sediados em Passo Fundo e Carazinho, o Grupo ainda conta com o portal de notícias diariodamanha.com.

D
Estações de rádio fundadas em 2002